Lichtdom steht für:

 großräumige Lichtglocke über Siedlungsgebiet, siehe Lichtverschmutzung
 Himmelsstrahler zu Werbezwecken
 Propaganda-Lichtkegel in den Nachthimmel, siehe Scheinwerfer #„Lichtdome“ zur Propaganda
 ein Glaskunstwerk an der Formosa-Boulevard-Station in Taiwan, siehe U-Bahn-Station Formosa Boulevard #Der Lichtdom